Die Zurich Open 2006 waren ein Tennis-Hallenhartplatzturnier für Frauen in Zürich. Es war als Turnier der Tier-I-Kategorie Teil der WTA Tour 2006. Das Turnier fand vom 14. bis 22. Oktober 2006 statt. Durchgeführt wurde es im Hallenstadion.

Im Einzel gewann Marija Scharapowa gegen Daniela Hantuchová mit 6:1, 4:6 und 6:3. Im Doppel gewann die Paarung Cara Black / Rennae Stubbs mit 7:5 und 7:5 gegen Liezel Huber / Katarina Srebotnik.

Qualifikation

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2006
Tennisturnier in Zürich